Mlaka (żupania sisacko-moslawińska) – wieś w Chorwacji, w żupanii sisacko-moslawińskiej, w gminie Jasenovac
 Mlaka (żupania zagrzebska) – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Rakovec
 Velika Mlaka – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w mieście Velika Gorica
 Mala Mlaka – wieś w środkowej Chorwacji, położona na terenie miasta Zagrzeb
 Crna Mlaka – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w mieście Jastrebarsko
 Suha Mlaka – wieś w Chorwacji, w żupanii virowiticko-podrawskiej, w gminie Crnac
 Mlaka Antinska – wieś w Chorwacji, w żupanii vukowarsko-srijemskiej, w gminie Tordinci
 Čista Mlaka – wieś w Chorwacji, w żupanii zagrzebskiej, w gminie Rugvica

 Mlaka (gmina Komenda) – wieś w Słowenii, w gminie Komenda
 Mlaka (gmina Radovljica) – wieś w Słowenii, w gminie Radovljica
 Mlaka pri Kočevski Reki – wieś w Słowenii, w gminie Kočevje
 Tunjiška Mlaka – wieś w Słowenii, w gminie Kamnik
 Mlaka nad Lušo – wieś w Słowenii, w gminie Gorenja vas-Poljane
 Čučja Mlaka – wieś w Słowenii, w gminie Škocjan
 Mlaka pri Kranju – wieś w Słowenii, w gminie miejskiej Kranj
 Mlaka pri Kočevju – wieś w Słowenii, w gminie Kočevje

 Červená mlaka – przełęcz w północnej (słowackiej) części Gór Tokajsko-Slańskich